

Geografia 
 Bika – villaggio dello stato di Punjab, in India
 Bika – villaggio della provincia di Hormozgan, in Iran

Persone 
 Obert Bika – calciatore papuano
 Rao Bika – fondatore della città indiana di Bikaner
 Sakio Bika – pugile camerunese

Pagine correlate 
 Bica